En la mitología griega, Perimede puede referirse a:

Perimede, hija de Eneo, madre de Astipalea y Europa con Fénix.

Perimede, hermana de Anfitrión y mujer de Licimnio.

Perimede, hija de Eolo y Enárete, madre de Hipodamante y Orestes, tenidos con el río Aqueloo.

Mujeres en la mitología griega
Personajes de la mitología griega